Призрак в машине () — фантастический триллер режиссёра Рэйчел Талалэй.

Сюжет 

Серийный убийца Карл Хоффман попал в автомобильную аварию и был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии. В отделении реанимации, когда умирающий Карл находился внутри компьютерного томографа, в него ударил разряд молнии, после чего сознание Карла переселилось в компьютер.
Став существом, обитающим в электросети и получив возможность управлять любыми электроприборами и компьютерными сетями, он решает продолжить свою смертоносную деятельность…

В ролях 
 Кэрин Аллен — Терри Манро
 Крис Малки — Брэм Уокер
 Тед Марко — Карл Хоффман
 Уил Хорнефф — Джош Манро
 Джессика Уолтер — Элейн Спенсер
 Брэндон Квентин Эдамс — Фрэйзер
 Рик Дукомман — Фил Стюарт

Примечания

Ссылки 
 
 «Призрак в машине» на сайте horror-movies.ru

Фильмы США 1993 года
Фантастические фильмы 1993 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы Рэйчел Талалэй
Фильмы на английском языке
Фильмы-технотриллеры